Ville Andreas Larinto (ur. 11 kwietnia 1990 w Lahti) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura.

Przebieg kariery 
Swój pierwszy skok w reprezentacji oddał 2 lutego 2006 w Kranju. W 2006 zajął 20. pozycję na mistrzostwach świata juniorów. Występował w tym czasie w Pucharze FIS oraz Pucharze Kontynentalnym. W Pucharze Świata zadebiutował 1 grudnia 2007 podczas zawodów w Ruce, gdzie był 36. Swoje pierwsze punkty (za 29. miejsce) zdobył 30 grudnia tego samego roku w Oberstdorfie.

29 listopada 2008 był 9. z zawodach Pucharu Świata 2008/2009 w Ruce. 6 grudnia 2008 po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata w Trondheim, gdzie zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Gregorem Schlierenzauerem.

5 lutego 2009 na mistrzostwach świata juniorów rozgrywanych w Szczyrbskim Jeziorze wywalczył brązowy medal.

1 grudnia 2010 odniósł w Kuopio pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. 1 stycznia 2011 podczas Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zerwał przednie więzadło krzyżowe na skutek upadku po skoku na odległość 140,5 m. Fin nie wystąpił już później w sezonie 2010/2011. Do skakania powrócił w lutym 2012.

23 marca 2017 w Planicy ustanowił rekord życiowy wynoszący 214 metrów.

Po sezonie 2017/2018 zakończył karierę sportową.

Jego ojciec Jari Larinto także był skoczkiem narciarskim.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Larinto na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Larinto na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Larinto na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 54.
 sezon 2009/2010: 79.
 sezon 2013/2014: 106.
 sezon 2014/2015: 76.
 sezon 2016/2017: 73.
 sezon 2017/2018: 123.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 40.
 2015: 54.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Lahti